Барранкас () — населённые пункты и субъекты административного деления в Латинской Америке:
 Барранкас — округ в аргентинской провинции Мендоса
 Барранкас — населённый пункт в аргентинской провинции Неукен
 Барранкас — населённый пункт в аргентинской провинции Санта-Фе
 Барранкас — город и муниципалитет в колумбийском департаменте Гуахира
 Barrancas — муниципалитет в венесуэльском штате Баринас